Tai Shan puede referirse a:

Tai Shan (panda), cría de Panda gigante nacida en julio de 2005 en el Parque Zoológico del Instituto Smithsoniano de Washington D.C. También conocido por su sobrenombre en inglés Butterstick.
Monte Tai, Montaña de importancia histórico-cultural localizada al norte de la ciudad Tai'an, en la provincia Shandong, China.
"Tai Shan", canción de la banda canadiense de rock progresivo Rush, incluida en su álbum "Hold Your Fire" de 1987.
Chang Tai-Shan, jugador profesional de baseball quien es también aborigen taiwanés. 
Taishan, ciudad en costera en la provincia de Cantón, China.
Tai-Shan Schierenberg, pintor británico que ganó el Premio al Retrato BP en 1989.